Anzani bezeichnet folgende Unternehmen:

 Anzani Moteurs d’Aviation, ehemaliger französischer Motorenhersteller, 1907–1927
 Alessandro Anzani Co., ehemaliger italienischer Motorenhersteller, 1911–1927
 British Anzani Motor Company, ehemaliger britischer Motoren- und Traktorenhersteller, 1912–1980
 Fabbrica Motori Anzani, ehemaliger italienischer Motorenhersteller, 1914–?
 Collet-Anzani, ehemaliger französischer Automobilhersteller, 1923–1925

Anzani ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Anzani (1877–1956), italienischer Ingenieur und Rennfahrer
 Francesco Anzani (1809–1848), italienischer Offizier und Freiheitskämpfer